NutaFM.pl – polski portal internetowy poświęcony muzyce, utworzony w sierpniu 2011 roku oficjalnie wystartował jednak dopiero we wrześniu 2011. Serwis został utworzony po upadku radia Internetowego ObsessionFM.pl, które działało od września 2008 roku. FM w nazwie NutaFM jest właśnie pozostałością po radiu i hołdem twórców portalu w stronę historii.

NutaFM to przede wszystkim serwis informacyjny opisujący aktualności ze świata muzyki bez ograniczeń dotyczących gatunków muzycznych. W portalu można znaleźć m.in. wywiady z muzykami, zapowiedzi i premiery płyt, singli i teledysków, recenzje, relacje z imprez, kalendarz wydarzeń i koncertów, dział z teledyskami i inne. Portal nastawia się na promowanie muzyków mniej znanych na rynku muzycznym w ten sposób wpływając na kształt polskiej sceny muzycznej. Wywiadów dla NutaFM udzielili m.in. Remigiusz Kuźmiński, Dj Dziekan, Wioleta Kościńska, Michał Bartoszuk, Ania Rusowicz, Urszula Stawicka i inni.

Od 8 marca 2020 jako część portalu działa także radio internetowe Radio.NutaFM.pl, w którym odtwarzana jest wyłącznie muzyka nadesłana przez samych twórców i wykonawców, często są to debiutanci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką.

Od grudnia 2019 roku wydawcą portalu NutaFM.pl jest oficjalnie firma W3wiedxma Web Studio, dzięki czemu Portal NutaFM od lipca 2020 oferuje dla wokalistów i zespołów również możliwość uruchomienia oficjalnej strony internetowej w domenie portalu nutafm.pl. W ramach pilotażu 2 czerwca 2020 została uruchomiona w ten sposób oficjalna strona wokalistki Wiolety Kościńskiej.

Założycielami Portalu NutaFM byli Jolanta Bigos oraz Piotr Smoluchowski. Później redaktorem naczelnym i kierownikiem projektu została Jolanta Bigos. Pierwsza siedziba portalu mieściła się w Rybniku, od 4 sierpnia 2018 roku siedziba znajduje się w Ciepłowodach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Portalu Muzycznego NutaFM.pl
 Strona Radia Internetowego Portalu NutaFM

Strony internetowe o muzyce